Virgil Popescu se poate referi la:
 Virgil Popescu (compozitor) (n. 1955), compozitor și instrumentist român.
 Virgil Popescu (senator), senator român în legislatura 1996-2000.
 Virgil Popescu (fotbalist) (n. 1916), fotbalist și antrenor român.